Neurospora ist eine Gattung der Schimmelpilze aus der Abteilung der Schlauchpilze (Ascomycota).

Beschreibung 
Arten der Gattung Neurospora sind sowohl morphologisch als auch in ihrer Fortpflanzung sehr variabel. Es gibt sowohl homothallische (selbstfertil, mit beiden Paarungstypen in einem Thallus), heterothallische (selbststeril, beide Paarungstypen in verschiedenen Thalli) oder pseudohomothallische (selbstfertil, mit beiden Paarungstypen in einer Spore) Arten.

Die homothallischen Arten, wie zum Beispiel Neurospora africana, Neurospora dodgei oder Neurospora lineolata, bilden keine Konidien aus, sondern bilden Perithecien. Diese stammen aus einem Stamm und entstehen aus einem Zellkern.

Die heterothallischen Arten, wie zum Beispiel Neurospora crassa, Neurospora intermedia oder der Rote Brotschimmel (Neurospora sitophila), produzieren Konidien und keine Perithecien, es sei denn, sie werden gekreuzt.

Die pseudohomothalischen Arten, wie zum Beispiel Neurospora tetrasperma, bilden Konidien und Perithecien aus einem einzelnen heterokaryotischen Stamm.

Die Morphologie ist innerhalb der Gattung und sogar innerhalb der Arten sehr variabel. Zum Beispiel gibt es einen Stamm von Neurospora crassa, der gar kein Mycel ausbildet, sondern einen Schleim hefeartiger Zellen. Für die meisten Individuen gelten aber folgende Kennzeichen.

Das Mycel ist rasch wachsend und wollig flaumig. Die Konidien sind ellipsoid, glatt und orangefarben. Sie sind 10 bis 12 Mikrometer lang und zwischen 8 und 10 Mikrometer breit. Sie sitzen in Ketten an verzweigten Trägern. Durch die vielen Konidien erscheint häufig das ganze Mycel orangefarben. Die Perithecien sind schwarzbraun.

Verbreitung 
Neurospora ist eine Schimmelpilzgattung mit kosmopolitischer Verbreitung. In Mitteleuropa ist vor allem der Rote Brotschimmel (Neurospora sitophila) verbreitet, er findet sich häufig auf Brot und in Bäckereien. Neurospora crassa ist ein wichtiger Modellorganismus in der Mikrobiologie.

In der Natur leben alle Arten auf feuchten und faulenden Pflanzenteilen.

Systematik 
Zur Gattung Neospora zählen derzeit zwölf Arten. Die Gattung scheint jedoch nicht monophyletisch zu sein. Vielmehr ist sie paraphyletisch mit der eng verwandten Gattung Gelasinospora. Die Neurospora-Arten sind:

 Neurospora africana
 Neurospora crassa
 Neurospora discreta
 Neurospora dodgei
 Neurospora galapagosensis
 Neurospora intermedia
 Neurospora lineolata
 Neurospora pannonica
 Roter Brotschimmel (Neurospora sitophila)
 Neurospora sublineolata
 Neurospora terricola
 Neurospora tetrasperma

Eine molekulargenetische Untersuchung ergab 2001 folgenden phylogenetischen Baum für die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb von Neurospora und Gelasinospora:

Literatur 
 Werner Rothmaler: Exkursionsflora für Deutschland. Band 1: Niedere Pflanzen, 3. Auflage. Fischer, Jena 1994. ISBN 3-334-60827-1, S. 284
 S. K. Dutta, Inamul Sheikh, Johnson Choppala: Morphological Variation in the Genus Neurospora: Ascospore and DNA Studies. In: Transactions of the American Microscopical Society. Band 95, Nr. 3, Juli 1976, S. 462–469, (abstract).

Weblinks 
 Die Neurospora Homepage beim Fungal Stocks Centre

Einzelnachweise 

Sordariomycetidae (Unterklasse)
Sordariomycetidae